EHK steht für:
 Elbe-Havel-Kanal, deutsche Bundeswasserstraße
 Epidermolytische Hyperkeratose, siehe Epidermolytische Ichthyose
 Europäische Hauskatze, tierärztliche Bezeichnung für ungezüchtete normale Hauskatzen in Abgrenzung zur gezüchteten Europäisch Kurzhaar (EKH)
 Bahnhof Hamminkeln (DS100-Code), deutscher Bahnhof

Siehe auch:
 Evangelische Hochschule für Kirchenmusik

Abkürzung